Dynamo Berlin – niemiecki wielosekcyjny klub sportowy
 Eisbären Berlin – klub hokejowy; dawna sekcja Dynama
 Dynamo Berlin – klub piłkarski